Les Colocataires est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Colocataires, émission de téléréalité française (2004)
 Les Colocataires, série de bande dessinée humoristique française (2005-2008)
 Les Colocataires, film américain (2009)